

Agricoltura 
 Susini – pianta della famiglia delle Rosacee che produce i frutti noti col nome di prugna o susina

Persone 
 Antonio Susini (1819-1900) – generale italiano naturalizzato argentino
 Clemente Susini (1754-1814) – ceroplasta italiano
 Enrique Telémaco Susini (1891-1972) – regista argentino
 Giovanni Francesco Susini (1585-1653) – scultore italiano
 Marco Susini (1955) – politico italiano
 Marie Susini (1916-1993) – scrittrice francese di origine Corsa
 Pietro Susini (1629-1670) – poeta e drammaturgo italiano
 Telémaco Susini (1856-1936) – fisico argentino